Gudele – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Gudele (gmina Gudele) – miasteczko na Litwie, w rejonie mariampolskim
 Gudele (gmina Dziewieniszki) − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim